Zheng Jie era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare femminile del torneo di tennis Estoril Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Gréta Arn che ha battuto in finale 2-6, 6-1, 7-6(3) Viktoryja Azaranka.

Teste di serie

  Marion Bartoli (quarti)
  Francesca Schiavone (secondo turno)
  Lucie Šafářová (semifinali)
  Martina Müller (primo turno)

  Ol'ga Pučkova (secondo turno)
  Marija Kirilenko (primo turno)
  Émilie Loit 
  Eléni Daniilídou (primo turno)
  Flavia Pennetta (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2007